Олимпия Тур () — шоссейная многодневная велогонка, проводящаяся в Нидерландах. Входит в календарь UCI Europe Tour и с 2016 года имеет категорию 2.2U, которая позволяет участвовать в гонке только гонщикам, моложе 23-х лет.

Призёры 

|-
| 1909
|  Крис Калкман	
|  Герард ван Ставерен	
|  Маринус Гой
|-
| 1910
|  Адри Беллерсен	
|  Герард Франссен	
|  Хенк Тамсе
|-
| 1911-1926
|colspan="3" align=center | не проводилась
|-
| 1927
|  Рудольф Вольке	
|  Янус Браспеннинкс	
|  Альфред Эбелинг
|-
| 1928-1954
|colspan="3" align=center | не проводилась
|-
| 1955
|  Пит Койман	
|  Крейн Пост	
|  Михел Столкер
|-
| 1956
|  Сес ван дер Занке	
|  Лео ван дер Бранд	
|  Ян ван Влит
|-
| 1957
|  Адри Рокс	
|  Яп Хёйссон	
|  Схалк Верхуф
|-
| 1958
|  Аб ван Эгмонд	
|  Пит Стенворден	
|  Бен Тёниссе
|-
| 1959
|  Хюб Зилверберг	
|  Йоп ван дер Пюттен	
|  Антон ван дер Стен
|-
| 1960
|  Герард Весселинг	
|  Нико Валравенс	
|  Альфонс Стёйтен
|-
| 1961
|  Мик Снейдер	
|  Хенк Нейдам	
|  Яп де Вард
|-
| 1962
|  Хенк Нейдам	
|  Ари ден Хартог	
|  Ян Янссен
|-
| 1963
|  Йоске Дрис	
|  Юлиэн Стевенс	
|  Ари ден Хартог
|-
| 1964
|  Кор Схюринг	
|  Йос ван дер Влёйтен	
|  Харри Стевенс
|-
| 1965
|  Харри Стевенс	
|  Дигнюс Костен	
|  Хенк Петерс
|-
| 1966
|  Ян ван дер Хорст	
|  Петер Хейниг	
|  Йорген Хансен
|-
| 1967
|  Сес Зонтьенс	
|  Рини Вагтманс	
|  Ян Болс
|-
| 1968
|  Лен де Грот	
|  Нанно Баккер	
|  Фриц Хогерхейде
|-
| 1969
|  Пит Легирсе	
|  Пит ван дер Крёйс	
|  Ян Алинг
|-
| 1970
|  Фриц Схюр	
|  Йо ван Пол	
|  Маттейс де Конинг
|-
| 1971
|  Сес Прим	
|  Ян Алинг	
|  Федор ден Хертог
|-
| 1972
|  Фриц Схюр	
|  Ян Спетенс	
|  Пит ван Катвейк
|-
| 1973
|  Федор ден Хертог	
|  Ад ван ден Хук	
|  Вим де Вал
|-
| 1974
|  Рой Схюйтен	
|  Ад Деккерс	
|  Ад ван ден Хук
|-
| 1975
|  Ханс Лангерьес	
|  Андре Геверс	
|  Фриц Схюр
|-
| 1976
|  Лео ван Влит	
|  Адри Хассинк	
|  Фонс ван Катвейк
|-
| 1977
|  Ари Хассинк	
|  Йос Ламмертинк	
|  Ад Принсен
|-
| 1978
|  Ари Хассинк	
|  Ян ван Хаувенлинген	
|  Берт Остербос
|-
| 1979
|  Йон Ламмертинк	
|  Ад Вейнандс	
|  Ян Йонкерс
|-
| 1980
|  Олег Логвин	
|  Bячеслав Деденов	
|  Ааво Пиккуус
|-
| 1981
|  Герард Схиппер	
|  Геррит Соллевелд	
|  Александр Краснов
|-
| 1982
|  Геррит Соллевелд	
|  Александр Краснов	
|  Виктор Манаков
|-
| 1983
|  Марио Херинг	
|  Герард Схиппе	
|  Карстен Вольф
|-
| 1984
|  Асят Саитов	
|  Фальк Боден	
|  Эрик Брёйкинк
|-
| 1985
|  Джон Тален	
|  Петер Стевенхаген	
|  Арьен Ягт
|-
| 1986
|  Бернд Диттерт	
|  Джон Тален	
|  Роб Хармелин
|-
| 1987
|  Йос Бол	
|  Эдди Схюрер	
|  Патрик Бол
|-
| 1988
|  Дирк Мейер	
|  Карстен Вольф	
|  Луис де Конинг
|-
| 1989
|  Томас Лизе	
|  Мартен ден Баккер	
|  Пьер Дёйн
|-
| 1990
|  Вилко Зёйдервейк	
|  Ремко Стартман	
|  Томас Лизе
|-
| 1991
|  Антон Так	
|  Эрик Деккер	
|  Сервайс Кнавен
|-
| 1992
|  Сервайс Кнавен	
|  Леон ван Бом	
|  Эдвин Офоф
|-
| 1993
|  Сервайс Кнавен	
|  Марсель ван дер Влит	
|  Антойн Гунсе
|-
| 1994
|  Хенк Вогелс	
|  Годерт де Лёв	
|  Джанфранко Контри
|-
| 1995
|  Данни Нелиссен	
|  Ханс ван Дейк	
|  Тристан Приэм
|-
| 1996
|  Кристиано Читтон	
|  Питер Роджерс	
|  Джанфранко Контри
|-
| 1997
|  Ремко ван дер Вен	
|  Джон ван ден Аккен	
|  Кристиано Читтон
|-
| 1998
|  Маттье Пронк	
|  Марсель Дёйн	
|  Ренгер Ипенбюрг
|-
| 1999
|  Марсель Дёйн	
|  Метью Хейман	
|  Кун Бурман
|-
| 2000
|  Ян ван Велзен	
|  Том Худемакерс	
|  Йост Легтенберг
|-
| 2001
|colspan="3" align=center | не состоялась из-за вспышки ящура
|-
| 2002
|  Март Лауверс	
|  Шон Салливан	
|  Йенс Мурис
|-
| 2003
|  Йост Постума	
|  Юри Бейенс	
|  Кун де Корт
|-
| 2004
|  Томас Деккер	
|  Рори Сазерленд	
|  Бастиан Гилинг
|-
| 2005
|  Стеф Клемент	
|  Марвин ван дер Плёйм	
|  Гедиминас Багдонас
|-
| 2006
|  Томас Велерс	
|  Якоб Мо Расмуссен	
|  Рик Фленс
|-
| 2007
|  Томас Берхаут	
|  Мартейн Маскант	
|  Том Велерс
|-
| 2008
|  Ларс Бом	
|  Лиуве Вестра	
|  Джонни Хогерланд
|-
| 2009
|  Йетсе Бол 
|  Йост ван Лейен	
|  Тиджей ван Гардерен
|-
| 2010
|  Тейлор Финни	
|  Кун Вермелтфорт	
|  Джесси Серджент
|-
| 2011
|  Йетсе Бол 
|  Джек Бауэр	
|  Том Дюмулен
|-
| 2012
|  Дилан ван Барле 
|  Майкл Фрейберг	
|  Кристоф Пфингстен
|-
| 2013
|  Дилан ван Барле	
|  Петер Конинг	
|  Арно ван дер Звет
|-
| 2014
|  Берден де Врис	
|  Вим Струтинга	
|  Еспер Асселман
|-
| 2015
|  Йетсе Бол	
|  Боб Схонбродт	
|  Натан Ван Хойдонк
|-
| 2016
|  Сес Бол	
|  Павел Сиваков	
|  Харттхейс де Врис
|-
| 2017
|  Паскаль Энкхорн	
|  Павел Сиваков	
|  Стан Девулф
|-
| 2018
|  Юлиус Йохансен	
|  Мартен Койстра	
|  Ларс Ван Ден Берг
|}

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Олимпия Тур  на FirstCycling
 

Велогонки в Нидерландах